Resal steht für:
 Jean Résal (1854–1919), französischer Bauingenieur
 Resal, Alternativbezeichnung für den Real, ein französisches Volumen- und Getreidemaß